Rinat Iskhakovitch Valiev - en russe :  et en anglais :  - (né le  à Nijnekamsk en Russie) est un joueur professionnel russe de hockey sur glace. Il évolue au poste de défenseur.

Biographie

Carrière en club 
Formé aux Ak Bars Kazan, il débute en 2011 dans la Molodiojnaïa Hokkeïnaïa Liga avec les Bars Kazan puis l'Irbis Kazan, les équipes juniors du Ak Bars. Il est sélectionné au premier tour, en troisième position lors du repêchage d'entrée dans la KHL 2012 par les Ak Bars qui le protège dans le but de conserver ses droits. Il part en Amérique du Nord en 2012 chez l'Ice de l'Indiana dans l'USHL. Il est choisi au troisième tour, en soixante-huitième position par les Maple Leafs de Toronto lors du repêchage d'entrée dans la LNH 2014. Il passe professionnel en 2014 avec les Marlies de Toronto dans la Ligue américaine de hockey. Il joue son premier match dans la Ligue nationale de hockey le  avec les Maple Leafs face aux Sénateurs d'Ottawa. 

Le , il est échangé aux Canadiens de Montréal avec Kerby Rychel et un choix de  en 2018 en retour de Tomas Plekanec et de Kyle Baun. Il rejoint d'abord le Rocket de Laval, le club-école des Canadiens, avant d'être rappelé dans la LNH le  et de disputer son premier match avec l'équipe montréalaise le  contre les Devils du New Jersey.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2011-2012 || Bars Kazan || MHL || 15 || 1 || 1 || 2 || 10 || 1 || 1 || 0 || 1 || 0
|-
| 2011-2012 || Irbis Kazan || MHL B || 26 || 2 || 6 || 8 || 38 || 4 || 0 || 2 || 2 || 6
|-
| 2012-2013 || Bars Kazan || MHL || 6 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2012-2013 || Ice de l'Indiana || USHL || 36 || 6 || 7 || 13 || 43 || - || - || - || - || -
|-
| 2013-2014 || Ice de Kootenay || LHOu || 55 || 5 || 23 || 28 || 68 || 13 || 1 || 8 || 9 || 16
|-
| 2014-2015 || Ice de Kootenay || LHOu || 52 || 9 || 37 || 46 || 53 || 7 || 3 || 2 || 5 || 0
|-
| 2014-2015 || Marlies de Toronto || LAH || 2 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2015-2016 || Marlies de Toronto || LAH || 60 || 4 || 19 || 23 || 30 || 12 || 0 || 0 || 0 || 4
|-
| 2015-2016 || Maple Leafs de Toronto || LNH || 10 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || Marlies de Toronto || LAH || 47 || 3 || 10 || 13 || 79 || 9 || 0 || 1 || 1 || 10
|-
| 2017-2018 || Marlies de Toronto || LAH || 40 || 5 || 10 || 15 || 26 || - || - || - || - || -
|-
| 2017-2018 || Rocket de Laval || LAH || 5 || 1 || 2 || 3 || 2 || - || - || - || - || -
|-
| 2017-2018 || Canadiens de Montréal || LNH || 2 || 0 || 0 || 0 || 2 || - || - || - || - || -
|-
|2018-2019 || Heat de Stockton || LAH || 57|| 4|| 17|| 21|| 51|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2019-2020 || Heat de Stockton || LAH || 49|| 2|| 8|| 10|| 28|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2021-2022 || Ak Bars Kazan || KHL || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 ||- ||- ||- ||-|| -
|-
| 2021-2022 || Bars Kazan || VHL || 23 || 1 || 8 || 9 || 18 ||- ||- ||- ||-|| -
|-
| 2021-2022 || HK Dinamo Minsk || KHL || 2 || 0 || 0 || 0 || 0 ||- ||- ||- ||-|| -

| 12 || 0 || 0 || 0 || 2 || - || - || - || - || -

Au niveau international 

|-
| 2015 || align="left"|Championnat du monde junior || 7 || 0 || 3 || 3 || 6 || align="left"| Médaille d'argent

Références

Naissance en mai 1995
Naissance à Nijnekamsk
Joueur russe de hockey sur glace
Choix de repêchage des Ak Bars Kazan
Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la KHL
Choix de repêchage des Maple Leafs de Toronto
Défenseur de hockey sur glace
Joueur de l'Ice de l'Indiana
Joueur du Ice de Kootenay
Joueur des Marlies de Toronto
Joueur des Maple Leafs de Toronto
Joueur du Rocket de Laval
Joueur des Canadiens de Montréal
Joueur du Heat de Stockton
Joueur de l'Ak Bars Kazan